В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Енн Гоббс і Марселла Мескер виграли титул, у фіналі перемігши пару Шеррі Екер і Кенді Рейнолдс 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

 Шеррі Екер /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Енн Гоббс /  Марселла Мескер (чемпіонки)

 Террі Голледей /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Сенді Коллінз /  Мері Лу Деніелс (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Denver